DBS  má vícero významů:

 Aston Martin DBS – automobil vyráběný mezi lety 1969–1972
 Aston Martin DBS V12 – automobil vyráběný mezi lety 2007–2012
 DBS (raper)